La Unión Deportiva Vista Alegre és un equip de futbol de la població de Castelldefels (Barcelona), que fou fundat l'any 1974 per uns veïns del barri de Vista Alegre, en les seves reunions al bar "El Maño". Actualment, el primer equip milita a la Primera Divisió Catalana, grup II, mentre que l'equip filial milita a la Quarta Divisió Catalana. Juga els seus partits com a local al Complex Esportiu Municipal de Can Vinader, carrer Maria Aurèlia Capmany, s/n.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  

Clubs de futbol del Baix Llobregat
Entitats de Castelldefels
Esport a Castelldefels